Jessica Jones peut faire référence à :
 Jessica Jones (1986-), une joueuse de volley-ball américaine ;
 Jessica Jones, un personnage de fiction de l'univers Marvel ;
 Jessica Jones, une série télévisée créée en 2015, mettant en scène le personnage Marvel.